Heath Miller (acteur), Australisch acteur.
 Heath Miller (worstelaar), Amerikaans professioneel worstelaar.
 Heath Miller (footballspeler), Amerikaans Football speler.